Lloyd Lamble – attore australiano
 Jo Lamble – psicologa australiana
 Martin Lamble – batterista inglese
 Regan Lamble – atleta australiana